Guilty Gear (seria) – seria komputerowych bijatyk
 Guilty Gear – pierwsza część powyższej serii